Niemcy:
 Sundern – dzielnica Halver
 Sundern (Sauerland) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Hochsauerland